Э́нтони, также А́нтони (, от , Антоний) — английское имя или фамилия. Родственные имена: Антон, Антуан и др.

Известные носители фамилии 
 Энтони, Адель (род. 1970) — австралийско-американская скрипачка.
 Энтони, Аракапарамбил Куриен (род. 1940) — индийский государственный деятель.
 Энтони, Гарольд Элмер (1890—1970) — американский зоолог, териолог и палеонтолог.
 Энтони, Джоел (род. 1982) — американский баскетболист.
 Энтони, Джули (род. 1949) — австралийская певица.
 Энтони, Дэвид — американский археолог и антрополог.
 Энтони, Жасмин Джессика (род. 1996) — американская актриса.
 Энтони, Кармело (род. 1984) — американский баскетболист.
 Энтони, Кенни (род. 1951) — премьер-министр Сент-Люсии с 24 мая 1997 по 11 декабря 2006 и с 30 ноября 2011 года.
 Энтони, Коул (род. 2000) — американский баскетболист.
 Энтони, Лизетт (род. 1963) — британская актриса.
 
 Энтони, Марк (настоящее имя — Марко Антонио Муньис Руис; род. 1958) — популярный американский певец стиля «сальса», музыкант и композитор, актёр.
 Энтони, Мелвин (род. 1972) — американский культурист.
 Энтони, Пирс (настоящее имя — Пирс Энтони Диллингэм Джейкоб; род. 1934) — американский писатель-фантаст британского происхождения.
 Энтони, Рей (род. 1922) — американский бэнд-лидер 1940-х — 1950-х годов.
 Энтони, Руфин (1940—2016) — пакистанский католический епископ, ординарий епархии Исламабада-Равалпинди.
  (род. 1957) — американский политик, 37-й лейтенант-губернатор Невады.
 Энтони, Сьюзен (1820—1906) — американская суфражистка.
 Энтони, Тони — трёхкратный чемпион мира по кунг-фу.
 Энтони, Эвелин (1928—2018) — английская писательница.
 Энтони, Эмджей (род. 2003) — американский актёр.

Топоним 
 Энтони — город в округе Донья-Ана, штат Нью-Мексико, США.

См. также 
 Антони
 Тони
 Дело Кейси Энтони

Примечания 

Английские мужские имена